Штиллер:
 Штиллер, Ангело (род. 2001) — немецкий футболист.
 Штиллер, Вернер (1947— 2016) — немецкий разведчик-перебежчик.
 «Штиллер» — роман швейцарского писателя Макса Фриша.

См. также 
 Стиллер